

Грачовка — село, районний центр, Оренбурзька область
 Грачовка — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Грачовка — село, Курманаєвський район, Оренбурзька область
 Грачовка — селище, Пономарьовський район, Оренбурзька область
 Грачовка — село, Усманський район, Липецька область
 Грачовка — село, Червоногвардійський район, Оренбурзька область